Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2018-2019 est la soixante dixième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport.

Le SG Flensburg-Handewitt conserve son titre en devançant de 2 points le THW Kiel et de 10 points le SC Magdebourg. En bas du classement, le VfL Gummersbach est relégué après avoir connu toutes les saisons de 1. Bundesliga depuis sa création en 1966. Le SG BBM Bietigheim, promu, est le second club relégué.

Classement 

|}

Résultats

Statistiques et récompenses

Récompenses 
Les récompenses suivante ont été décernées :
 meilleur joueur : Rasmus Lauge (SG Flensburg-Handewitt)
 meilleur gardien de but : Niklas Landin Jacobsen (THW Kiel)
 meilleur entraîneur : Alfreð Gíslason (THW Kiel).

Meilleurs buteurs

Champion d'Allemagne 

L'effectif du SG Flensburg-Handewitt est (l'âge des joueurs est au ) :

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Gardiens

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Ailiers

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Arrières

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Demi-centres

!colspan=11 style="background: #FFFFFF; border: 1px solid #aaa;" align=center| Pivots

Budgets

Notes et références 

2018-2019
Handball M1
Allemagne M1